Nationaal Onderzoek Multimedia
Nederlands Openluchtmuseum
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Novus Ordo Missae